Кубок Шпенглера 2017 — 91-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходит с 26 по 31 декабря 2017 года в швейцарском Давосе. Сборная Канады завоевала 15-ю победу в Кубке и сравнялась с ХК Давос по этому показателю.

Арена 
Матчи проходят на «Вайллант Арена», построенной в 1979 году. Вместимость арены составляет 7080 человек.

Сезоны

Участники турнира 
В 2017 году Кубок Шпенглера проходит в 91-й раз с 26 по 31 декабря. В нём принимают участие: хозяева турнира — швейцарский «Давос», традиционный участник турнира — сборная Канады, ещё один швейцарский клуб — «Лугано». В соревновании также приняли участие чешский «Маунтфилд» и две команды из КХЛ — екатеринбургский «Автомобилист» и минское «Динамо». Сборная Швейцарии впервые участвовала в этом традиционном турнире с 1979 года.

  Динамо Рига
  Сборная Канады
  ХПК
  Маунтфилд
  Давос
  Сборная Швейцарии

Регламент турнира 
Команды делятся на группы Торриани и Каттини, в каждой группе команды играют по круговой системе в один круг. Победители групп напрямую выходят в полуфинал, остальные клубы играют в четвертьфинале за право выйти в полуфинал. В четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Торриани, играет с командой, занявшей третье место в группе Каттини. В другом четвертьфинале команда, занявшая второе место в группе Каттини, играет с командой, занявшей третье место в группе Торриани.

За победу в основное время присуждается 3 очка, за победу в овертайме или серии буллитов дается 2 очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — 1 очко, а за поражение в основное время команде ничего не дается.

Групповой этап

Группа Торриани 

 Примечание.
И — сыгранные матчи, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в серии буллитов, ПБ — поражение в серии буллитов, ПО — поражение в овертайме, П — поражение в основное время, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, % очков — Процент набранных очков от всех возможных, О — набранные очки.

Группа Каттини 

 Примечание.
И — сыгранные матчи, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в серии буллитов, ПБ — поражение в серии буллитов, ПО — поражение в овертайме, П — поражение в основное время, ШЗ — забитые шайбы, ШП — пропущенные шайбы, % очков — Процент набранных очков от всех возможных, О — набранные очки.

Плей-офф

Сетка плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Символическая сборная Кубка Шпенглера 2017 
 Вратарь: Кевин Пулен (Сборная Канады)
 Защитники : Магнус Нюгрен (Давос), Эрик Блум (Сборная Швейцарии)
 Нападающие : Томи Саллинен (Давос), Эндрю Эббетт (Сборная Канады), Яарослав Беднарж (Маунтфилд)

Победитель

См. также 
 Кубок Шпенглера
 Континентальная хоккейная лига

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Хоккей
2017 год в хоккее
Кубок Шпенглера
Хоккей